Валари има више значења:

 Валари
 Валари (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Валари (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији